Francesco IV av Modena föddes den 6 oktober 1779 i Milano och dog den 21 januari 1846 i Modena. Han var son till ärkehertig Ferdinand av Österrike och Maria Beatrix av Modena; hans farföräldrar var den tysk-romerske kejsaren Frans I och kejsarinnan Maria Teresia av Österrike och hans morfar, Herkules III av Este, var den siste hertigen av Modena av dynastin Este.

Francescos far, Ferdinand, var utsedd att efterträda sin svärfar som hertig av Modena - men såväl Ferdinand som hans svärfar dog i exil, sedan Hertigdömet Modena och Reggio 1796 erövrats av fransmännen. Först 1814, när fransmännen dragit sig tillbaka från den italienska halvön, kunde Hertigdömet Modena och Reggio återupprättas - nu med Francesco som hertig, under namnet Frans IV (italienska Francesco IV). Francesco IV blev en grym och tyrannisk härskare, som regerade enväldigt, undertryckte all opposition och lät sin hemliga polis fängsla och avrätta dem som satte sig emot honom.

Vid moderns död 1829 blev Francesco även hertig av Massa och Carrara. År 1831 måste Francesco fly från Modena undan en sammansvärjning, men återkom samma år med hjälp av österrikiska trupper och straffade upprorsmännen hårt.

1812 gifte sig Francesco med Maria Beatrice av Savojen (1792-1840), som var dotter till kung Viktor Emanuel I av Sardinien och Francescos syster Maria Teresa; på grund av det nära släktskapet dem emellan krävdes särskilt tillstånd från påven Pius VII för att äktenskapet skulle kunna genomföras.

Barn

 Maria Teresa (1817-1886), gift med greven av Chambord, den siste franske tronpretendenten av huset Bourbons huvudlinje.
 Francesco V av Modena (1819-1875), som efterträdde fadern som hertig.
 Ärkehertig Ferdinand Karl (1821-1849).
 Maria Beatrix (1824-1906), gift med Juan av Montizón.

Antavla

Källor 

Huset Habsburg-Este
Modenas regenter
Födda 1779
Avlidna 1846
Män